Суперкубок УЕФА 2011 года — 36-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, который прошёл 26 августа на стадионе Луи II (Монако). В нём встретились победитель Лиги чемпионов УЕФА 2010/11 «Барселона» и победитель Лиги Европы УЕФА 2010/11 «Порту». Победу со счётом 2:0 одержала «Барселона».

Матч

Детали матча

Статистика 
 Весь матч

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2010/2011
 Лига Европы УЕФА 2010/2011

Примечания 

2011
Европейский футбол в сезоне 2011/2012
Август 2011 года
Международные соревнования по футболу в Монако
События 26 августа
Спорт в Монако в 2011 году
Спорт в Испании в 2011 году
Спорт в Португалии в 2011 году